Виктор Варюхин:
 Варюхин, Виктор Николаевич (род. 1952) — директор Донецкого физико-технического института.
 Варюхин, Виктор Филиппович (1948—2000) — советский футболист.